Bello – nome proprio di persona italiano maschile
 Bello – cognome italiano
 Bello – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 Bello... – album di Wess del 1977

Geografia
 Bello – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
 Bello – comune della Spagna situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone
Aldo Bello – giornalista, scrittore e poeta italiano
Aldo Bellò – aviatore e militare italiano
Andrés Bello – poeta e critico letterario venezuelano
Antoine Bello – scrittore e imprenditore francese
Antonietta Bello – attrice italiana
Antonio Bello – vescovo cattolico italiano
Carlos Bello – calciatore argentino
Daniela Bello – ballerina e conduttrice televisiva italiana
Fernando Bello – calciatore argentino
Frank Bello – bassista statunitense
Galeazzo Bello – ex calciatore italiano
Marco Bello – pittore italiano
Maria Bello – attrice statunitense
Monica Bello – ex cestista australiana naturalizzata italiana
Menachem Bello – ex calciatore israeliano
Muhammed Bello – sultano fulani
Pepín Bello – scrittore spagnolo
Sergio Bello – ex velocista italiano
Walden Bello – sociologo, politico e ambientalista filippino

Pagine correlate
Andrés Bello (disambigua)
Fiume Bello